Метлей:

Реки
 Метлей (приток Бекшанки)
 Метлей (приток Суры)